Левый берег — берег реки относительно наблюдателя, смотрящего по направлению течения реки. Значения:
 «Левый берег» — район города Парижа (Франция), расположенную южнее Сены.
 «Левый берег» — украинское интернет-издание.
 «Левый берег» — команда КВН из Красноярска.
 «Левый Берег» — украинский футбольный клуб из Киева
 Левый берег Дона — часть Кировского и Ленинского районов Ростова-на-Дону.
 Левый берег — разговорное название Есильского района Астаны.

Населённые пункты

Россия 
 Левый берег — село в Архаринском районе Амурской области.
 Левый берег — посёлок в составе города Улан-Удэ Бурятии.

См. также 
 Рив Гош